Села:
 Косаківка — Вінницька область, Липовецький район
 Косаківка — Херсонська область, Нижньосірогозький район